Верну́-сюр-Бренн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південний захід від Парижа, 100 км на південний захід від Орлеана, 13 км на схід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1079 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2640,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Верну-сюр-Бренн
 Верну-сюр-Бренн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Верну-сюр-Бренн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара